USS Princeton (CV-37) — американский авианосец типа «Эссекс» времён Второй мировой войны.

История 
Авианосец вступил в строй уже после окончания Второй мировой войны, 18 ноября 1945 года. 21 июня 1949 года выведен в резерв, однако введён в строй уже 28 августа 1950 года.

Во время Корейской войны «Принстон» совершил 4 боевых похода:
 9 ноября 1950 — 29 мая 1951,
 31 мая — 29 августа 1951,
 21 марта — 3 ноября 1952,
 24 января 1953 — 21 сентября 1953.

1 октября 1952 года «Принстон» переклассифицирован в ударные авианосцы, получил индекс CVA-37, вскоре затем, 1 января 1954 года, переклассифицирован в противолодочные авианосцы, получил индекс CVS-37.

Авианосец участвовал в фильме режиссёра Лесли Селандера «Авианосец»/«Flat Top» (1952) о захватывающих эпизодах Второй мировой войны на Тихом океане.

Нёс службу на Тихом океане, 9 января 1958 года участвовал в спасательных мероприятиях после наводнения на Цейлоне. Встал на ремонт и был переоборудован в десантный вертолётоносец, 2 марта 1959 года получил индекс LPH-5.

В 1961 году модернизировался по программе FRAM.

17 ноября 1964 года устранял в Южном Вьетнаме последствия сильного тайфуна. 26 мая 1969 года принял на борт после приводнения спускаемый аппарат космического корабля «Аполлон-10».

30 января 1970 года списан, 13 февраля того же года продан, впоследствии разделан на металл.

Примечания

Ссылки 
 http://uboat.net/allies/warships/ship/5499.html
 https://web.archive.org/web/20100106093250/http://navycollection.narod.ru/library/midway/fates.htm

Авианосцы типа «Эссекс»